Сидни „Сид“ Джордж Уилсън (роден в Де Мойн Айова) е американец от британски произход, член на ню метъл групата Слипнот. Сид също свири като Диджей Starscream, името е взето от популярната анимация през 80-те години Трансформърс. Подписал с японско/американския лайбъл Nitrous Oxide (N20) Records. Той изпълнява джънгъл музика.. Музиката му има голям успех в Япония, като си сътрудничи с Kyono – вокалистът на The Mad Capsule Markets – за песента „HAKAI (Deathtroy)“ от саундтрака на филма Death Note.

Биография

Личен живот и кариера 
Сид Уилсън е роден в Де Мойн, Айова (въпреки че семейството му идва от Англия). Той е роден с допълнително пръсти по ръцете и краката, но те са били премахнати скоро след това. Той е DJ в Slipknot, а също и участва в турнета като DJ Starscream, име, което извлича от Transformers характер на същото име. Той е фен на Transformers а като доказателство за това са татуировки на поредицата "Най-известните фракции, на Autobots и Decepticons, на гърба на ръцете му.

През 2003 година издава първия си албум Full Metal Scratch-It под псевдонима DJ Starscream. Албумът е издаден на винил и съдържа семпли от олдскул хип-хоп записи, някои от които използвани от Слипнот за албумите „Slipknot“ и „Iowa“, както и за лайв-шоута.

Уилсън е известен с неговия по-етап antics докато извършвате с Slipknot. Той е бил известен за започване битки по време показва с перкусиониста Шон Крахън, за да отидете в тълпата и да поставя себе си на огън. В интервюто си за групата от 2006 г. DVD, Voliminal: Отвътре деветте, той заяви, че в бъдеще той ще престанат тези stunts от страх, че са арестувани и обвинен в опит за самоубийство за човешките си ад акт, както и че „Когато става въпрос за скокове на разстояние етапи, там са твърде много близки разговори.“ По време на първото шоу на 2008 Rockstar енергетика Хаос фестивал в кестеняв, WA той скочи от парче на сцената оборудване и счупи и двата си капачки на коленете си. Уилсън е решен да продължи турнето си с бандата и изигра турнето в инвалидна количка. През октомври 2008 той е виждан с бастун на сцената.

Извън Slipknot, Уилсън е направил следното в Япония като джунгла музикант, под псевдоним DJ Starscream, и е подписан на японския лейбъл N2O Records. Той си сътрудничи с "Mad Капсула Пазари вокалист Hiroshi Kyono на песента наречен „HAKAI (Deathtroy)“ публикувано на песните за Смърт Забележка филма ~ на Фамилия Tribute ~, данък албум, посветен на живи екшън за втори Смърт Забележка филм. A ремикса на песента също да се яви на Wagdug футуристичен Единство мини-албум Nu бунт и 2008 албум Hakai.

Маска 
Сид първата маска беше канадски В3 Газова маска и седем други модели на газови маски. В В3 е била използвана за самооценка албум, озаглавен капак.

Уилсън на маска за последния албум на всяка надежда изчезна е известно, че са му веждите и устата движат по механичен начин, а също така има антени в горната част на маската, които също могат да се движат. Електронният стъклени очи по негова маска също са известни на светлина до различни цветове, най-вече червените така, както се вижда по време на музикален клип за „Psychosocial“.

Дискография, като DJ Starscream 
 Full Metal Scratch-It (2003)
 Abunaii Sounds - Tataku On Your Atama (2003)
 Sound Assault (2005)
 Live At Konkrete Jungle New York City (2005)
 The New Leader (album)|The New Leader (2006)

Източници 

Членове на Слипнот
Американски музиканти
Родени в Де Мойн